Montese — comuna italiana na província de Módena

Geografia do Brasil 
 Montese (Itaporã) — distrito

Bairros
 Montese (Belém)
 Montese (Fortaleza)
 Montese (Resende) — no estado do Rio de Janeiro

Ver também 
 Batalha de Montese — travada durante a Segunda Guerra Mundial em Montese, Itália